Pygospiopsis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Blake 1983. Pygospiopsis ingår i familjen Spionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Pygospiopsis